Lecca este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Constantin Lecca (1807, Brașov, Transilania  1887, București), un profesor, pictor, tipograf, editor, scriitor și traducător român;
 Dimitrie Lecca (1832, Tecuci, Moldova  1888, Radomirești), politician și general român;
 Gheorghe Lecca (1831, ?  1885, Bacău), ministru român de finanțe;
 Radu Lecca (1890, ?  1980), afacerist, jurnalist, funcționar român;
 Paulin Lecca (1914, Babele (Ozerne), județul Ismail, Moldova  1996) duhovnic ortodox român
 Violeta Lecca Balan (1936, București) artist plastic român

Nume de familie românești